LETM1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 739 амінокислот, а молекулярна маса — 83 354.

Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт кальцію, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки